Pojem žár může znamenat:

 vysokou teplotu
 Žár (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Žár (Vacov) – část obce Vacov v okrese Prachatice

Podobné názvy 
 Žáry
 Žárov
 Žďár

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno